Andrew Thomson peut faire référence à :
 Andrew Thomson, médecin néo-zélandais.
 Andrew Thomson (né en 1967), homme politique canadien
 Andrew Thomson (1974-), boxeur sud-africain.